EC São José (Maranhão), Braziliaanse voetbalclub uit São Luís in de staat Maranhão
 EC São José (Porto Alegre), Braziliaanse voetbalclub uit Porto Alegre
 EC São José (Rio de Janeiro), Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro
 São José EC, Braziliaanse voetbalclub uit Campos